Conviction, la notion psychologique.

Cinéma et télévision 

 Conviction, un téléfilm américain, diffusé en 2002.
 , une série télévisée britannique diffusée en 2004 sur la BBC.
 Conviction, une série télévisée américaine diffusée en 2006 sur NBC.
 Conviction, un film américain réalisé par Tony Goldwyn et sorti en 2010.
 Conviction, un épisode de la série télévisée Angel.
 Conviction, une série télévisée américaine diffusée en 2016.

Littérature 
 Conviction, titre original en anglais de Jugement, un roman écrit par Aaron Allston publié en 2011 et s'inscrivant dans l'univers Star Wars

Musique 
 Conviction, le troisième album studio du groupe Aiden

Jeu vidéo 
 Tom Clancy's Splinter Cell: Conviction, jeu vidéo d'infiltration d'Ubisoft

Homonymie de titre